Aero A-30, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Challenger A30 Tank, een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog
Een verkeersweg:
A30 (Duitsland), zie Bundesautobahn 30
A30 (Frankrijk)
A30 (Groot-Brittannië)
A30 (Italië)
A30 (Nederland), zie Rijksweg 30
A30 (Noord-Ierland)
A30 (Portugal)
A-30 (Spanje)